Pobla (del latín populus que significa población o pueblo) puede referirse a:
 Población, villa, ciudad o lugar.
 Pobla o puebla real, villa nueva creada por un monarca en la España medieval.
 Pobla, edificios medievales, usualmente extramuros, que se construían en el lugar donde había existido un barrio musulmán dentro de una antigua medina.

Véase también 
 Puebla